Мо́лья (, ):
 Молья — коммуна в Италии
 Молья, Оскар (1935—1989) — уругвайский футболист
 Молья, Жорди (род. 1968) — испанский кинематографист